Соревнования по фехтованию на рапирах среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года пройдут 10 августа в третьем зале олимпийского тренировочного центра. В соревнованиях примут участие 35 спортсменок из 27-ти стран. Олимпийской чемпионкой 2012 года в данной дисциплине является итальянка Элиза Ди Франчиска, которая стала серебряным призёром соревнований этой Олимпиады.

Победу в турнире одержала действующая чемпионка мира - россиянка Инна Дериглазова, которая стала первой представительницей России с 1968 года, победившей в индивидуальной рапире (в 1968 году победила в турнире рапиристок советская фехтовальщица Елена Белова). Инна стала первой за 16 лет фехтовальщицей, которая смогла прервать доминирование итальянских рапиристок в личном первенстве (три Олимпиады подряд выиграла прославленная Валентина Веццали, одну - Элиза Ди Франчиска). Стоит отметить успех бронзового призёра Игр - представительницу Туниса Инес Бубакри. Инес стала первой фехтовальщицей из Африки, которая выиграла олимпийскую медаль.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты 
Распределение фехтовальщиков по турнирной сетке происходит на основе положения спортсмена в мировом рейтинге на начало Олимпийских игр.

Предварительные раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 Фехтование на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации фехтования (FIE)